Stazione di Torrazza, sulla ferrovia Genova-Casella
 Stazione di Torrazza Coste, sulla ferrovia Voghera-Varzi
 Stazione di Torrazza Piemonte, sulla ferrovia Torino-Milano